Romanze senza parole (Lieder ohne Worte) – composizioni per pianoforte di Felix Mendelssohn
 Romanze senza parole (Romances sans paroles) – raccolta di poesie di Paul Verlaine del 1874